Smallville (grad), fiktivni grad u kojem je Superman odrastao
 Smallville (serija), američka TV serija